(1911-1986), acteur japonais ;
  (1921-1976), pilote japonais au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
  (1933-), joueur de baseball japonais ;
  (1940- ), graphiste, dessinateur et peintre japonais.